Béchervaise steht für:

 Mount Béchervaise, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Béchervaise Island, Insel der Flat Islands, Holme Bay, Antarktika

Béchervaise ist der Familienname folgender Personen:
 John Béchervaise (1910–1998), australischer Schriftsteller, Lehrer, Bergsteiger und Forschungsreisender